Rekord SI sp. z o.o. – polski producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Rekord.ERP) oraz zarządzanie urzędem (RATUSZ).

Produkty 
Rekord.ERP to oprogramowanie ERP/MRP II (w tym CRM, BI, B2B, B2C, MES) dostosowane do wymagań polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Głównym celem działania pakietu Rekord.ERP jest dostarczenie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji oraz oceny ich skuteczności. Funkcjonalnie system dzieli się na następujące obszary: produkcja, logistyka, sprzedaż, zasoby ludzkie, finanse, systemy analityczne. Dzięki otwartym standardom wymiany danych system umożliwia integrację z zewnętrznym oprogramowaniem, takim jak: CAD/CAM, pakiety biurowe, czytniki kodów kreskowych, interfejsy maszyn. Dalszy rozwój systemu skupia się wokół rozwiązań wymiany wiedzy, opartych na technikach internetowych (Lider, eCRM, eDostawca, ePrzedstawiciel, eSprzedaż). Jako serwerowe środowisko pracy stosowany jest Linux oraz baza danych Firebird SQL.

RATUSZ to zintegrowany system informatyczny wspomagający i usprawniający realizację zadań wykonywanych przez jednostki administracji publicznej z 230 wdrożeniami systemu.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Polskie przedsiębiorstwa informatyczne
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością